Bundesliga 1982/1983 był to 20. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 17 sierpnia 1982 roku, a zakończył się 6 czerwca 1983. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowskie obronił zespół Hamburger SV, dla którego był to szósty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Rudi Völler, który strzelił 23 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
FC Schalke 04, 16. drużyna Bundesligi oraz Bayer Uerdingen, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. Bayer Uerdingen zwyciężył w rywalizacji 4:2, dzięki czemu awansował do Bundesligi. Schalke 04 spadło do 2. Bundesligi.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1982 w Niemczech
1983 w Niemczech